Bankéřka může být:

 pracovnice nebo majitelka banky
 Bankéřka (film) – francouzský film z roku 1980